Turgenew-Bibliothek () steht für:

 Turgenew-Bibliothek (Paris), Bibliothek in Paris
 Turgenew-Bibliothek (Moskau), Bibliothek in Moskau